Лаврова — жіноча форма російського прізвища Лавров.
 Лаврова Наталія Олександрівна (1984—2010) — російська спортсменка, перша дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. Заслужений майстер спорту Росії (2000).
 Лаврова Тетяна Вікторівна (* 1967) — українська письменниця. Член Національної спілки письменників України.
 Лаврова Тетяна Євгенівна (1938—2007) — російська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1974).

 Лаврова-Глінка Ксенія Олегівна ( 1977) — російська актриса театру і кіно.

Російські прізвища